Carlos Leal – astronomo venezuelano.
 Carlos Leal – attore e rapper svizzero di origini galiziane (1969-).